

Patronyme 

 Jacques-Marie Le Père (1763-1841), ingénieur français ;
 Gratien Le Père (1769-1826), son frère, ingénieur français.

Toponyme 

 Le Père, île française de la Guyane.

Titres 

Le Père (1883), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
Le Père (1887), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
Le Père (1887), pièce suédoise d’August Strindberg ;
Le Père (Otets) (1887), nouvelle russe d’Anton Tchekhov ;
Le Père (1956), roman français d’André Perrin ;
 Le Père (Fadern) (1969), film suédois d’Alf Sjöberg ;
 Le Père (Pedar) (1996), film iranien de Majid Majidi ;
 Le Père (Väter) (2002), film allemand de Dani Levy ;
 Le Père (2012), pièce française de Florian Zeller ;
 Le Père (() (2020), film serbe de Srdan Golubović.